La Mola Porquera és una muntanya de 1.070 metres que es troba entre els municipis de Roquetes i de Tortosa, a la comarca catalana del Baix Ebre. Es compost de roques del mesozoic, calcàries, que donen lloc a un modelat trencat principalment per erosió química que resulta en un relleu ondulat.

Referències 

Muntanyes de Roquetes
Muntanyes de Tortosa